Привина-Глава () — село в Сербии, в общине Шид, в Сремском округе, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживал 221 житель (по переписи населения 1991 года — 165 жителей).

Близ села одноимённый монастырь Привина-Глава, один из 16 частично сохранившихся после Второй мировой войны Фрушкогорских монастырей.

Демография 
В селе Привина-Глава, по переписи 2002 года проживали 189 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 44,4 лет (43,4 года у мужчин и 45,4 года у женщин). В селе есть 74 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,93.

Примечания 

Населённые пункты Воеводины